δῆμος(dêmos), het Griekse woord voor 'volk'
 Democratische Oppositie van Slovenië (afgekort als DEMOS), een coalitie van verschillende Sloveens politieke partijen
 Demos (album), een album van Matt Skiba
 dEMOS (CSN), een album van Crosby, Stills & Nash
 Demos vzw, Belgische organisatie die inzet op participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport
 Eindhovense Studenten Vereniging Demos, een studentenvereniging uit Eindhoven